Oratorio di San Lorenzo a Chiesabianca, frazione di Bardi
 Oratorio di San Lorenzo a Cogoleto
 Oratorio di San Lorenzo a Guidizzolo
 Oratorio di San Lorenzo a Palermo
 Oratorio di San Lorenzo a San Donato, frazione di Parma
 Oratorio di San Lorenzo a San Giovanni Valdarno
 Oratorio di San Lorenzo all'alpe Seccio a Boccioleto
 Oratorio di San Lorenzo a Fraggio, frazione di Taleggio

Pagine correlate 
 Chiesa di San Lorenzo